Брендон Смит:
  (; род. 1973) — канадский хоккеист, защитник.  (; 1927—1997) — американский актёр, певец, танцор и рэпер.
 Смит, Брендон (, род. 2000), австралийский пловец, призёр Олимпийских игр.

 См. также